Ян Жешовський — львівський архієпископ
 Ян Жешовський — краківський єпископ

Жешовські